Гершель ():

Фамилия 
 Гершель, Уильям (1738—1822) — английский астроном.
 Гершель, Джон (1792—1871) — английский учёный, сын Уильяма Гершеля.
 Гершель, Каролина (1750—1848) — англо-германский астроном, сестра Уильяма Гершеля.
 Гершель, Уильям Джеймс (1833—1917) — английский колониальный чиновник, основоположник дактилоскопии, сын Джона и внук Уильяма Гершелей.

Другое 
 Гершель — ударный кратер на видимой стороне Луны.
 Гершель — ударный кратер на Мимасе, спутнике Сатурна.
 Гершель — орбитальная обсерватория, предназначенная для исследования космоса в инфракрасном диапазоне.
 Гершель Дж. — древний большой ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.
 Гершель К. — небольшой ударный кратер в западной области Моря Дождей на видимой стороне Луны.

См. также 
 Хершел — остров в море Бофорта, названный в честь Джона Гершеля.
 Хершель